Намибия на летних Олимпийских играх 2012 была представлена в пяти видах спорта.

Результаты соревнований

Велоспорт 

Спортсменов — 2

Шоссейные гонки 
 Мужчины

Маунтинбайк 
 Мужчины

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 3
Женщины

Стрельба 

 Спортсменов — 1
 Женщины

Ссылки 

Страны на летних Олимпийских играх 2012 года